Ticonderoga peut désigner :

Toponyme 

 Fort Ticonderoga, un ancien fort militaire de l'État de New York,  construit à partir de 1755 ;
 Ticonderoga, ville de l'État de New York,  située autour du fort et incorporée en 1804 ; 
 la gare de Ticonderoga, gare de l'État de New York ;
 Ticonderoga, census-designated place située dans l’État de New York.

Histoire 
 Bataille du Fort Ticonderoga, quatre batailles au  liées au Fort Ticonderoga.

Bande dessinée 
 Ticonderoga, série de bande dessinée créée par Hugo Pratt et Héctor Germán Oesterheld publiée de 1957 à 1962.

Navires 
 Classe Ticonderoga, classe de croiseurs américains entrés en service à partir de 1983 ;
 , plusieurs navires de l'US Navy.